L'Opéra des gueux est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Opéra du gueux (1728), ballad opera, pièce de théâtre de John Gay (1728)
 dont furent adaptés :
 L'Opéra des gueux, film britannique réalisé par Peter Brook en 1953 ;
 L'Opéra du gueux, film tchécoslovaque réalisé par Jiří Menzel, sorti en 1991 ;
 L'Opéra des gueux, roman de l'écrivain japonais Takeshi Kaikō, paru en 1959.